Corona de fraile puede referirse a:

 el nombre común de la planta Cirsium echinatum
 el nombre común de la planta Cirsium eriophorum.
 el nombre común de la planta Globularia alypum''''';